Орден (, от  — ряд, разряд) — многозначное слово.

 Орден — знак отличия, почётная награда за особые заслуги.
 Орден — организация, сообщество лиц, связанных общей целью и особыми правилами жизни.
 Военный орден
 Монашеский орден
 Рыцарский орден
 Орден иллюминатов
 Орден — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.
 «Орден» — рассказ А. П. Чехова.
 «Орден» — японский фильм-драма 1954 года.

См. также 
 ОРДЕН — ORDEN, сальвадорская крайне правая организация 1960—1970-х годов.